Azraël est le nom de l’ange de la mort dans les traditions bibliques et coraniques.

Personnages de fiction
 Azraël est le nom de l'ange de la mort dans le jeu vidéo Darksiders
 Azraël est le nom du chat de Gargamel dans la série de bandes dessinées Les Schtroumpfs.
 Azrael est le nom d'un super héros de DC comics allié avec Batman.
 Azrael est le nom du commandeur du chapitre « Space Marine » des Dark Angels dans le jeu Warhammer 40.000 de Games Workshop.
 Azraël  le nom donné au chat (Azzie le diminutif))  dans le roman Docteur Sleep de  Stephen King .

Œuvres 
 Azrael est le titre d'un album de Batman.
 Azrael est le nom d'une chanson du groupe Marduk

Orthographe différente 
 Asraël est le nom d’un opéra d’Alberto Franchetti, créé en 1888.
 Asraël est le nom d’une symphonie composée en 1905-1906 par Josef Suk.